Юань-ди (Хань), личное имя Лю Ши — правитель империи Хань, правил в 48-33 гг. до н. э.
 Посмертное имя Юань-ди носил Цао Хуань, последний правитель царства Вэй эпохи Троецарствия (правил в 260—265 годах), смещённый с престола Сыма Янем
 Юань-ди (Восточная Цзинь), личное имя Сыма Жуй — пятый император империи Цзинь; первый император эпохи Восточная Цзинь, правил в 318—323 годах.